Капела може да се отнася за:
 капела – широкопола (сламена) шапка
 капела – параклис в римокатолическата и англиканската църква
 капела – малък музикален колектив (хор или оркестър)
 капела (растение) (Ballota), род покритосеменни растения
 Капела - община в Хърватия, Беловарско-билогорска жупания
 Капела - звезда от съзвездие Колар
 „Капела“ - евроденс група в Италия (Бреша), създадена през 1987 г.
 Галеацо-Флавио Капела (1487-1537) – италиански писател
 Марциан Капела (5 век) – латински писател

Вижте също 
 а капела – музикален термин, означаващ пеене без инструментален съпровод